De la Barre est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille de La Barre de Nanteuil, famille noble française :
 Agnès de La Barre de Nanteuil (1922-1944), résistante française ;
 Luc de La Barre de Nanteuil (1925-2018), diplomate et ambassadeur français ;
 Raoul IV de La Barre de Nanteuil (1743-1833), aristocrate, militaire et homme politique français ;
 Famille du Laurent de la Barre, famille noble française ;
 Ernest du Laurens de la Barre (1819-1881), notaire, juge de paix, conteur et écrivain français breton ;
 René Laurens de La Barre (-1628), homme politique français ;
 Famille Lefebvre de La Barre, famille française :
 Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre, intendant, prévôt, et gouverneur français de la Nouvelle-France ;
 François-Jean Lefebvre de La Barre (1745-1766), 
 Anne Chabanceau de La Barre (1628-1688), chanteuse, luthiste, claveciniste et danseuse française ;
 Antoine de La Barre (1490-1548), prélat français ;
 Charles Henry de La Barre-Duparcq (1817-1885), inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Claude Chabanceau de La Barre, organiste de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, fils de Pierre Chabanceau de La Barre ;
 Claude Charron de La Barre (1622-1687), commerçant et homme politique français ;
 Dominique de La Barre de Raillicourt (1931-), généalogiste, historien et auteur français ;
 Étienne Augustin Seurrat de La Barre (1707-1777), industriel français ;
 François-Jean Lefebvre de La Barre (1745-1766), noble français ecécuté pour blasphème et sacrilège ;
 François Poullain de La Barre (1647-1723), écrivain, philosophe et féministe français ;
 Henri de la Barre d'Erquelinnes (1885-1961), homme politique belge ;
 Jean de la Barre (ca. 1480-1534), homme politique et prévôt français ;
 Joseph Chabanceau de La Barre (1633-1678), organiste et compositeur français ;
 Louis-François-Joseph de La Barre (1688-1738), auteur, éditeur, traducteur et journaliste français ;
 Luc de la Barre (ca. 1100-1124), chevalier et trouvère normand ;
 Michel de La Barre (ca. 1675-1745), flûtiste français ;
 Modeste Gruau de La Barre (1795-1883), avocat et auteur français ;
 Pierre Chabanceau de La Barre (ca. 1545–1600, organiste français ;
  (1660-1724), militaire suédois ;
  (1753-1838), homme politique néerlandais ;
  (1849-1936), ingénieur américain d’origine autrichienne.

Odonyme 
 Rue de la Barre, rue de Lille, dans le département français du Nord ;
 Rue de la Barre, rue du  de Lyon dans le département français du Rhône ;
 Rue du Chevalier-de-La-Barre, rue du  de Paris.

Architecture 
 Abbaye Notre-Dame de La Barre, ancienne abbaye de chanoinesses de la ville française de Château-Thierry dans le département de l’Aisne ;
 , nom de cinq châteaux français ;
 , nom de deux châteaux français ;
 Pont du Moulin de la Barre, pont situé sur la commune française de Dinsac dans le département de la Haute-Vienne ;
 Tunnel de la Barre, tunnel de la ville suisse de Lausanne.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français